OPPO Electronics Corporation — китайская компания, производитель потребительской электроники премиум-класса; подразделение корпорации BBK Electronics. Основана в 2001 году. 

Бренд зарегистрирован во многих странах мира. Подразделение OPPO Digital Inc., находящееся в США, разрабатывает и производит AV-технику, имея в продуктовой линейке целый ряд Hi-End блюрей-плееров, наушников и усилителей для наушников.

В 2008 году OPPO вышла в сегмент портативной электроники и запустила собственное производство мобильных телефонов. Компания OPPO входит в топ 5 лидеров продаж по данным 2020 года.

История 
 В 2005 компания запустила в реализацию первый MP3-плеер своего производства на китайском рынке и первую модель Hi-End DVD-плеера в США;
 2006 — старт категории портативных видеоплееров;
 2008 — запуск первого мобильного телефона;
 2009 — бренд OPPO вышел в Таиланд;
 2011 — запуск первого смартфона; первый смартфон OPPO на базе операционной системы Android был выпущен в том же году. 
 2012 — производство и реализация OPPO Finder — самый тонкий смартфон в мире;
 2013 — выход компании на рынки смартфонов в США, Англии, Гонконга, Тайваня, Австралии, России, Вьетнама, Индонезии.

В России компания с 2013 года, когда на российском рынке официально стартовали продажи смартфонов OPPO Find 5 и OPPO Finder X907.

В 2020 году OPPO и мобильный оператор Vodafone заключили партнёрское соглашение, которое, с их слов, приведёт к расширению присутствия бренда OPPO на европейских рынках Vodafone (это призвано ускорить распространение 5G-смартфонов).

Продукция 
 Бытовая электроника
 DVD и Blu-Ray плееры (UDP-205, UDP-203 (4K), BDP-105, BDP-103, BDP-93, BDP-83, BDP-80), в т.ч. с поддержкой Dolby Vision. В апреле 2018 года, после  15 лет деятельности в этой сфере, компания Oppo Digital прекратила производство проигрывателей для различных дисков (этому примеру последовала Samsung, которая сделала аналогичное заявление); 
 наушники;
 ЦАП/усилитель для наушников;
 беспроводные мультирум аудиосистемы.

 Смартфоны 
 серии Find, Finder, Reno, серия A (A5 входит в десятку самых продаваемых смартфонов 2019 года), серия K, серия F. Флагманские смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm; часть моделей 2013 года базируется на базе процессоров компании MediaTek, выполненных по 28-нм техпроцессу. 

С 2014 году применяется технология быстрой зарядки VOOC Flash Charging (заряд на 75 % происходит около 30 минут); с 2016 года — обновленная технология SuperVOOC (50 Вт, полная зарядка занимает около 35 минут); с 2019 года — обновлённое поколение SuperVOOC (65 Вт; 5 В на 6,5 А), заряжающее на 30 % около 5 минут. В июле 2020 года компания представила очередное обновление технологии быстрой зарядки, однако не раскрыла её коммерческое название. Зарядное устройство мощностью в 125 Вт работает по протоколу USB PPS (и 65 Вт по USB Power Delivery). Заряд аккумулятора емкостью 4000 мАч с 0 % до 41 % происходит около 5 минут и за 20 минут, как заявлено, устройство заряжается полностью.

В начале 2019 года OPPO официально представила первую в мире технологию 10-кратного гибридного оптического зума.

Почти на всех смартфонах Oppo кнопка регулировки громкости находится на левой грани корпуса, в отличие от родственного бренда Vivo, который размещает их справа. После 2016-2017 годов на мировом рынке смартфонов наблюдается недостаток вариативности (устройства от разных производителей очень схожи между собой), что особенно выражено в случае с родственными брендами, и такое разделение является способом для компании BBK обслужить покупателей в зависимости от того, какое расположение кнопок громкости им субъективно привычнее.

В конце 2022 года компания представила новый гаджет для наблюдением за здоровьем OHealth H1. Устройство позволяет измерять кислород, следить за ЭКГ, аускультацией сердца и легких, контролировать частоту сердечных сокращений, температуру тела и отслеживать качество сна.

Производство 
Основной завод компании Oppo (подразделение Oppo India) расположен в городе  в Индии (после официального постановления правительства Индии в 2020 году, о вводе повсеместного карантина из-за эпидемии коронавируса на 21 день, производство было приостановлено, а все сотрудники были отправлены домой).

Компания имеет собственный завод на юге Китая, в округе Дунгуань провинции Гуандун.

Собственный штат инженеров OPPO насчитывает 1400 человек (40 % инженеров отвечает за программное обеспечение); 6000 человек работают на сборочных линиях.

Деятельность 
Оборот завода OPPO в 2012 году составила 1,8 млрд $.

В 2012 году инвестиции компании OPPO в технологии и дизайн составили 10 млн $; в том же году 300 млн $ было вложено в брендинг.

В КНР компания имеет собственную торговую сеть из 2000 магазинов, а также может рассчитывать на 40 тыс. торговых точек своих дистрибьюторов.

В 2014 году OPPO Electronics Corp. по объёмам продаж смартфонов находилась в Китае на 4-м месте.

В январе 2017 года вышла на второе место по поставкам мобильных телефонов в Китае.

OPPO в других странах 
В Таиланде бренд OPPO вышел на рынок в 2009 году.

В апреле 2013 года компания OPPO официально вышла на российский рынок. Весной 2014 года российское представительство OPPO решило прекратить продажи смартфонов в России. Причиной ухода являлись низкие продажи. Однако, в 2017 году компания решила вернуться на российский рынок.

Во второй половине 2014 года компания вышла на рынок Мексики. Уже через два месяца её доля на рынке смартфонов страны составила 2 %.

В США бренд OPPO широко известен благодаря внутреннему подразделению OPPO Digital, до 2018 года специализировавшегося на выпуске высококачественных BluRay-плееров.

Критика 
В марте 2020 года японская компания Sharp подала два иска против компании Oppo. Первый иск подан в Германии, второй — в Японии. В иске Sharp утверждаетcя, что в смартфонах Oppo нарушены связанные с LTE патенты, принадлежащие японской компании.

Факты 
 Стратегическими партнёрами OPPO являются компания Qualcomm (США), и MediaTek (Китай).
 В 2012 году лицом бренда в зарубежных странах стал Леонардо Ди Каприо, рекламные ролики OPPO получили общий слоган «FIND ME».

См. также 
 BBK Electronics
 Vivo
 OnePlus
 Realme

Примечание

Ссылки 
 www.oppo.com — Глобальный сайт

Производители электроники Китая
Производители сотовых телефонов
Компании Дунгуаня